Mixes е ремикс албум на австралийската певица Кайли Миноуг.

Списък с песните 
 Диск 1
 Too Far (Brothers in Rhythm Mix) – 10:21
 Too Far (Junior Vasquez Mix) – 11:44
 Some Kind of Bliss (Quivver Mix) – 8:39
 Breathe (Tee's Freeze Mix) – 6:59
 Breathe (Sash! Club Mix) – 5:20

 Диск 2
 Breathe (Nalin & Kane Remix) – 10:11
 Did It Again (Trouser Enthusiasts' Goddess of Contortion Mix) – 10:22
 Did It Again (Razor'n Go Mix) – 11:21
 Too Far (Brothers in Rhythm Dub Mix) – 8:31

Външни препратки 
 Официален сайт 

Албуми на Кайли Миноуг
Музикални албуми от 1998 година